:
 .download : un domaine Internet de premier niveau
 en informatique, anglicisme : voir l'article Téléchargement